Lom Kao (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phetchabun, Thailanda, cu o populație de 60.228 de locuitori și o suprafață de 927,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 98 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phetchabun